25-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходил с 15 по 21 августа 2022 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Было разыграно 50 комплектов наград.

Это часть объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта 2022 года, который проходил с 11 по 21 августа в Мюнхене.

Германия второй раз подряд принимала чемпионат Европы по лёгкой атлетике после 2018 года, когда соревнования прошли в Берлине. В августе 2020 года чемпионат должен был пройти в Париже, но был отменён из-за пандемии COVID-19.

Олимпийский стадион в Мюнхене ранее принимал чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 2002 году.

Луиза Гега принесла Албании первое золото на чемпионатах Европы. Мария Вукович принесла Черногории первую в истории медаль чемпионатов Европы.

22-летняя нидерландка Фемке Бол выиграла три золота — на дистанциях 400 метров, 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров.

Хорватка Сандра Перкович выиграла метание диска на шестом чемпионате Европы подряд. Ранее никому не удавалось выиграть одну и ту же дисциплину даже на пяти чемпионатах Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

См. также 
 Чемпионат Европы по пляжному волейболу 2022
 Чемпионат Европы по академической гребле 2022
 Чемпионат Европы по настольному теннису 2022
 Чемпионат Европы по триатлону 2022

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата

2022
2022
Август 2022 года
Лёгкая атлетика
Спорт в Германии в 2022 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Лёгкая атлетика